Romahn ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Romahn (1949–2023), mexikanischer Fußballspieler
 Carolina Romahn (* 1966), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Magistratsdirektorin
 Hermann Romahn (1814–1882), preußischer Abgeordneter
 Michael Romahn (* 1959), deutscher Schriftsteller